Die ADAC GT Masters 2021 war die 15. Saison der ADAC GT Masters. Es wurden 14 Läufe an sieben Rennwochenenden gefahren. Der erste Lauf fand am 15. Mai in Oschersleben statt und der Finallauf fand am 7. November auf dem Nürburgring statt. Die Rennen wurden in Deutschland, Österreich und in den Niederlanden gefahren.

Die Fahrerwertung gewannen der Schweizer Ricardo Feller und Christopher Mies in einem Audi R8 LMS GT3 Evo mit 199 Punkten. Die Teamwertung gewann Montaplast by Land-Motorsport mit 199 Punkten.

Die Trophywertung gewann Florian Spengler mit 358,5 Punkten und die Juniorwertung gewann Ricardo Feller mit 275 Punkten.

Starterfeld 
Folgende Fahrer, Teams und Gaststarter sind in der Saison gestartet:

      Gaststarter

Rennkalender und Ergebnisse 
Die ursprünglich am 7. und 8. August auf dem Nürburgring geplanten Läufe wurden wegen der Flutkatastrophe in der Eifel abgesagt. Als neuer Termin sind auf dem Nürburgring die Rennen für den 6. und 7. November geplant.

Meisterschaftsergebnisse

Punktesystem 
Punkte werden an die ersten 15 klassifizierten Fahrer in folgender Anzahl vergeben. Gaststarter erhalten keine Punkte, daher können gleiche Positionen unterschiedliche Punktwertungen aufweisen:

Fahrerwertung 
Insgesamt kamen 64 Fahrer in die Punktewertung.

Teamwertung 
In der Teamwertung wird das jeweils bestplatzierte Fahrzeug eines Teams gewertet. Weitere Fahrzeuge aller Teams fallen für diese Wertung aus dem Klassement. Die folgenden Fahrzeuge rücken im Klassement auf. Es kamen 19 Teams in die Punktewertung.

Weblinks 

 Offizielle Website des ADAC GT Masters

Einzelnachweise 

2021
Motorsportsaison 2021